Список символов штатов США (деревья) включает виды деревьев, которые были избраны символами американских штатов и территорий, ассоциированных с США.

Ссылки 

 USDA list of state trees and flowers

 
Деревья
США